

Onomastica
Rosie – diminutivo inglese del nome proprio di persona Rosa

Cinema
Rosie (Rosie) – cortometraggio muto del 1912.
Rosie – film del 1965 diretto da P. N. Menon.
Rosie – film del 2013 diretto da Marcel Gisler.
Rosie – film del 2018 diretto da Paddy Breathnach.
Rosie! – film del 1967 diretto da David Lowell Rich.
Rosie - Il diavolo nella mia testa o Rosie, il diavolo nella mia mente (Rosie) – film del 1998 diretto da Patrice Toye.
Rosie – personaggio femminile del film A Bug's Life.

Musica
Rosie – album dei Fairport Convention.
Rosie – album di John Parish.

Televisione
Rosie – serie televisiva britannica trasmessa dal 1977 al 1981.